Quezon puede hacer referencia a:
 Manuel L. Quezon;
 Quezon, municipio de Bukidnon, Filipinas;
 Quezon, municipio de Nueva Vizcaya, Filipinas;
 Ciudad Quezon, Gran Manila, Filipinas;
 Provincia de Quezon, Filipinas;
 Quezon, municipio de la provincia de Isabela, Filipinas;
 Quezon, municipio de la provincia de Nueva Écija, Filipinas; o
 Quezon, municipio de la provincia de Las Paraguas, Filipinas.

Referencias